Áurea puede hacer referencia a:
 Santa Áurea de San Millán, religiosa cristiana, celebrada el 11 de marzo.
 Santa Áurea de Ostia, mártir cristiana, celebrada el 20 de mayo.
 Santa Áurea de Córdoba (f. 859), virgen y mártir cristiana, celebrada el 19 de julio.
 Santa Áurea de París (f. 666), abadesa de Saint-Martial, celebrada el 4 de octubre.